

Campeonato Sérvio 
A edição 2006/07 foi a primeira temporada do Campeonato Sérvio de Futebol após a separação da Sérvia e de Montenegro em meados de 2006. Possuiu 12 equipes, e foi dividido em duas fases: Na primeira foram disputadas 20 rodadas em turno e returno. Então, os 6 primeiros se classificam para a próxima fase, onde se enfrentam novamente em 2 turnos. O campeão é a equipe que somar mais pontos nas duas fases. A competição teve início no dia 4 de agosto de 2006 e terminou em 26 de maio de 2007.

Os 6 últimos colocados na primeira fase disputaram um torneio de permanência, se enfrentando entre si em 2 turnos (os pontos da fase anterior são mantidos). Os dois últimos colocados serão rebaixados, e o 4º colocado disputou sua permanência contra o vencedor de um mata-mata entre os clubes que terminarem entre o 3º e 6º lugares na segunda divisão.

De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a Sérvia encontrava-se em 21º), o país teve direito a classificar para as copas européias na temporada 2007/2008:

 1 clube para a segunda fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Campeão do Campeonato Sérvio (Estrela Vermelha);

 3 clubes para a primeira fase de classificação da Copa da UEFA:
 Vice campeão do Campeonato Sérvio (Partizan);
 Terceiro colocado no Campeonato Sérvio (Voivodina);
 Quarto colocado no Campeonato Sérvio (Bežanija).
Obs.: A última vaga para a Copa da UEFA seria do campeão da Copa da Sérvia, no caso o Estrela Vermelha. Como este e o vice Voivodina já estavam qualificados para as competições européias, a vaga acabou indo para o quarto colocado no campeonato.

 1 clube para a Copa Intertoto (Hajduk).

Classificação final 
As equipes acima da faixa cinza foram as que disputaram o grupo para o título e as vagas para as competições européias, enquanto os abaixo da faixa foram os que disputaram o grupo para se manter na primeira divisão.

1O Mladost Apatin jogará a segunda divisão em 2007/08. O clube desistiu de disputar a primeira divisão por problemas financeiros.

J =Jogos disputados; V= Vitórias; E =Empates; D= Derrotas; GP =Gols pró; GC= Gols contra; SG =Saldo de gols; Pts= Pontos

Mata-mata de rebaixamento 
Jogos entre o antepenúltimo colocado da primeira divisão contra o terceiro colocado da segunda divisão:

 Napredak Kruševac - Borac Čačak 0:0

 Borac Čačak - Napredak Kruševac 1:0
1:0 Irfan Vušljanin (42')

Assim, ambos os times permaneceriam em suas divisões na temporada 2007/08, mas como o Mladost Apatin desistiu de sua vaga, o Napredak Kruševac ganha sua vaga na primeira divisão em 2007/08.

Artilharia

Segunda Divisão 
A Prva Liga nesse ano promoveu os seguintes clubes para a divisão principal em 2007/08:
 
 
 1

1 Ganha a vaga pela desistência do Mladost Apatin.

Copa da Sérvia 
Primeira edição do torneio, em suas fases finais teve os seguintes resultados:

Como ambos os finalistas já haviam garantido vaga para os torneios europeus, abriu-se uma nova vaga no Campeonato Sérvio para a Copa da UEFA.

Clubes nas competições européias 
Por ter terminado em 17º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições européias na temporada na temporada 2006/2007:

Liga dos Campeões da UEFA
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Campeão nacional em 2006: Estrela Vermelha.

Copa da UEFA
 3 clubes para a segunda pré-fase de classificação:
 Vice campeão nacional em 2006: Partizan;
 Quarto colocado no Campeonato Sérvio-Montenegrino1 2006: Hajduk Kula;
 Vice campeão da Copa da Sérvia e Montenegro² 2006: OFK Belgrado.

1 O terceiro colocado, Vozdovac Belgrado, se uniu com o Železnik Belgrado e perdeu a vaga na competição.

² Como o Estrela Vermelha foi o campeão, a equipe do OFK conquistou o direito de disputar o torneio.

Desempenho dos clubes 

Liga dos Campeões da UEFA
 :
Segunda pré-fase de classificação:

Terceira pré-fase de classificação:

Com a derrota a equipe vai para a Copa da UEFA.

Copa da UEFA

 :
Primeira Fase: 

-Eliminado

 : 
Segunda pré-fase de classificação: 

Primeira Fase: 

Fase de grupos - Grupo A:

-Eliminado

 :
Segunda pré-fase de classificação:

- Eliminado devido ao menor número de gols marcados fora de casa.

 :
Segunda pré-fase de classificação: 

-Eliminado

Seleção Sérvia de Futebol 
Disputou o primeiro jogo de sua história em um amistoso disputado fora de casa contra a República Tcheca, no dia 16 de agosto de 2006, na cidade de Uherské Hradiště. O resultado foi de 3 a 1 para os sérvios.

A única competição oficial disputada foram as eliminatórias para a Euro 2008, onde a equipe se encontra após o final da temporada 2006/07 na segunda colocação do grupo A, com 14 pontos, 5 atrás da Polônia, que realizou 2 partidas a mais.

Resultados

Seleção Sub-21 
A seleção sub-21 da Sérvia foi o destaque no Campeonato Europeu de Futebol Sub-21, disputado em junho de 2007 na Holanda. No grupo considerado o mais difícil, terminou na primeira colocação, à frente da Inglaterra, Itália e República Tcheca. Na semifinal, venceu a Bélgica pelo placar de 2 a 0.

A finalíssima foi contra os donos da casa, que venceram por 4 a 1. Mesmo assim os Sérvios tiveram 4 jogadores na Seleção do torneio: Damir Kahriman (goleiro), Branislav Ivanović (zagueiro), Aleksandar Kolarov (lateral-esquerdo) e Boško Janković (meia).

Ver também 
 Sérvia
 Associação de Futebol da Sérvia
 Campeonato Sérvio de Futebol
 Copa da Sérvia
 Seleção Sérvia de Futebol

2007
Servia
Servia